Naruoka ist der Familienname folgender Personen:

 Hikaru Naruoka (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Shō Naruoka (* 1984), japanischer Fußballspieler